Hypsochila är ett släkte av fjärilar. Hypsochila ingår i familjen vitfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vitfjärilar
Hypsochila